Lilla Rödsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Rödsjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun, 
Lilla Rödsjön, Västergötland (eller Lilla Nätersätrasjön), sjö i Skara kommun, 
Lilla Rödsjön, Östergötland, sjö i Boxholms kommun,

Se även
Rödsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn